Cobos ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Cobos (1959–2012), mexikanischer Schauspieler
 Carlos de los Cobos (* 1958), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Francisco de los Cobos y Molina (* um 1475/85; † 1547), unter Karl V. Staatssekretär
 Germán Cobos (1927–2015), spanischer Schauspieler
 Ignacio Cobos (* 1966), spanischer Hockeyspieler
 Jesús López Cobos (1940–2018), spanischer Dirigent
 José Cobos (* 1968), französischer Fußballspieler
 Julio Cobos (* 1955), argentinischer Politiker

Siehe auch:

 De los Cobos